Lahaye oder LaHaye ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Lahaye (* 1991), französischer Autorennfahrer
 Jef Lahaye (1932–1990), niederländischer Radrennfahrer
 Matthieu Lahaye (* 1984), französischer Autorennfahrer
 Tim LaHaye (1926–2016), evangelikaler Christ
 Tom Lahaye-Goffart (* 1996), belgischer Biathlet 

Siehe auch:
 Mount Lahaye, Berg im ostantarktischen Königin-Maud-Land
 La Haye